Ескобиљал има више значења:

 Ескобиљал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескобиљал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескобиљал (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику